State Bank Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 State Bank Building (Arkansas), ID-Nr. 86003874
 State Bank Building (Illinois), ID-Nr. 09000233